A Associação Batista Leste da Capital de São Paulo foi fundada no dia 1 de novembro de 1969. Sua sede é localizada na rua José Tabacow, 256, CEP: 03409-020, na Chácara Santo Antonio, no bairro do Tatuapé na cidade de São Paulo.

Participam desta associação 22 igrejas divididas em 4 setores. O presidente em exercício é o pastor Marcelo Longo.

Em seu estatuto, constam as principais finalidades desta associação:

Promover a ação comum das igrejas que com ela cooperam, visando ajudá-las a atingirem o propósito de sua existência, especialmente, nas áreas de adoração a Deus, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, educação cristã, teológica e serviço social.
Editar, publicar e distribuir literatura, livros, folhetos e outros tipos de material do mesmo gênero.

Referências 
Estatuto 2007

Ligações externas 
Site Oficial ABLCSP
Site Oficial Convenção Batista do Estado de São Paulo
Site Oficial Convenção Batista Brasileira
Baptist World Alliance
BaptistLife.Com

Cristianismo batista no Brasil
Denominações batistas